Рюджин (), справжнє ім'я Шин Рюджин () — учасниця південнокорейського гурту Itzy. її позиції у групі: головний репер,ведучий танцюрист, вокалістка, центр

Південнокорейські співачки